Sourou peut désigner :

Hydrologie 
 Le Sourou, une rivière prenant sa source au Mali et affluente du Mouhoun au Burkina Faso.

Burkina Faso 
Sourou, une province de la région de la Boucle du Mouhoun.
Sourou, un village du département et la commune rurale de Cassou, dans la province du Ziro et la région du Centre-Ouest.
Sourou, un village du département et la commune rurale de Niou, dans la province du Kourwéogo et la région du Plateau-Central.
Sourou, un village du département et la commune rurale de Samorogouan, dans la province du Kénédougou et la région des Hauts-Bassins.

Cameroun 
 Sourou, un village de la commune de Dembo, dans le département de la Bénoué et la région du Nord.

Homonymie de toponyme